Madeleine Michelis (1913-1944), professeur de lettres classiques et résistante française.
 Alexander Michelis (1823-1868), peintre allemand.
 Denis Michelis (né en 1980), journaliste, écrivain et traducteur français.
 Friedrich Michelis (1815-1886), philosophe et théologien allemand. 
 Gianni De Michelis (1940-2019), homme politique italien.